Aïr – wyżyna w Nigrze, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO
 Air – francuska grupa muzyczna
 Air – japońska powieść wizualna
 Air – album studyjny grupy Infinite

Zobacz też 
 MacBook Air – komputer przenośny
 Adobe AIR – Adobe Integrated Runtime, oprogramowanie